«Девон» — российский футбольный клуб из города Октябрьского. Основан в 1948 году. Лучшее достижение в чемпионате России — первое место в 6-й зоне Второй лиги в 1993 году. В настоящий момент выступает в чемпионате республики Башкортостан.

История клуба 
В 1990 году в связи с реорганизацией чемпионата СССР Вторую лигу расширили, и октябрьский «Автоприбор» был включён в число её участников. До распада страны команда успела провести два сезона во всесоюзном первенстве, и в начале 1992 года взяла старт во Второй лиге новообразованного чемпионата России.

В 1993 году, сменив название на «Девон», она выиграла зональный турнир и завоевала путёвку в Первую лигу, но не смогла воспользоваться своим правом из-за очередной реформы чемпионата, в результате которой ни один клуб Второй лиги в классе не повысился.

Это негативным образом сказалось на «Девоне». У клуба начались проблемы с финансированием, спортивные результаты команды резко ухудшились (после победного сезона было занято только 13-е место), и в июне 1995 года, проведя всего 13 матчей, «Девон» снялся с чемпионата. Команда была расформирована.

Лишившись профессионального статуса, весной следующего года «Девон» смог найти возможность заявиться в первенство Башкортостана. С ходу выиграв его Вторую группу, октябрьцы перешли в Первую (высший дивизион республиканского чемпионата), в которой с тех пор и играют.

В 1998—2000 годах клуб представлял Серафимовский.

История названий 

В чемпионате Башкортостана 2022 года играет команда «Девон».

Достижения

Россия 
 Победитель зонального турнира Второй лиги: 1993

Башкортостан 
 Чемпион: 1951, 1954, 1958, 1971, 1974, 1980
 Победитель Кубка: 1989

История выступлений

Чемпионат страны

Чемпионат РБ

См. также 
 :Категория:Игроки ФК «Девон» Октябрьский

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 История выступлений на klisf.info (ошибочно сведена статистика «Девона» и одноимённого клуба из Серафимовского)

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы России
Футбольные клубы Башкортостана
Спорт в Октябрьском
Появились в 1948 году в России
1940-е годы в Башкортостане